Das Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2021 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2021. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 fand vom 1. bis 7. März 2021 in Lyon statt.

Titelverteidigerinnen waren Sofia Kenin im Einzel und die Paarung Laura-Ioana Paar/Julia Wachaczyk im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2021 fand vom 27. bis 28. Februar 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Lyon